Arsjanski Rajon (vitryska: Аршанскі Раён, ryska: Оршанский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Vitsebsks voblast, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Vitsebsks voblast